Kukučka může být:

 Kukučka (seriál) – slovenský televizní seriál
 kukučka – nářečně a slovensky kukačka

příjmení osob

 Jozef Kukučka (* 1957) – slovenský fotbalista
 Martin Kukučka – více osob
 Peter Kukučka (* 1982) – slovenský házenkář

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení